Футбольная Конференция 2002-03 — 24-й сезон Футбольной Конференции Англии. Сезон начался 17 августа 2002 года и завершился 26 апреля 2003 года, розыгрышем финала плей-офф.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Вышедшие команды
 Галифакс Таун
 Бертон Альбион

Вылетевшие команды
 Хейз
 Сталибридж Селтик
 Довер Атлетик

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт

2002
Футбол в Англии в сезоне 2002/2003
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003